Леве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 115 км на південь від Орлеана, 18 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 592 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1447,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Леве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Леве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер